Тюбяково — название населённых пунктов:

Россия 
 Тюбяково — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Тюбяково — упразднённая деревня в Илишевском районе Башкортостана.